

Geografia
Cima della Rena – monte del Trentino-Alto Adige
Monte Rena – monte della provincia di Bergamo
Rena – comune spagnolo
Rena – città della Norvegia
San Giuseppe la Rena – frazione della città di Catania
Villar de Rena – comune spagnolo

Persone
Andrea Della Rena – umanista italiano
Giulia Della Rena – religiosa italiana
Orazio Della Rena – politico italiano
Florence Rena Sabin – medico, scienziato e ricercatore statunitense
Rena Garazioti – mezzosoprano greco naturalizzato italiano
Rena Marlette Lesnar – nota come Sable, ex wrestler e modella statunitense
Rena Matsui – attrice, cantante e modella giapponese
Rena Niehaus – attrice tedesca
Rena Owen – attrice neozelandese
Rena Riffel – attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense
Rena Sofer – attrice statunitense

Personaggi fittizi
Rena Mizunashi – personaggio del manga e anime Detective Conan
Rena Ryūgū – personaggio del videogioco e delle relative trasposizioni manga e anime Higurashi no naku koro ni

Altro
Cane interrato nella rena – dipinto a olio su muro di Francisco Goya
Rena rossa – materiale dall'aspetto sabbioso